Пењолес има више значења:

 Пењолес (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пењолес (Сан Педро дел Гаљо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пењолес (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику